1 franc, ou un franc, peut notamment faire référence à plusieurs pièces de monnaie et timbre postaux d'une valeur de 1 franc :

Numismatique

Franc français

 Émissions type courant :
 1 franc Napoléon (An 11-12, 1807-1807 et 1810)
 1 franc Louis XVIII (1816-1824)
 1 franc Charles X (1825-1830)
 1 franc Louis-Philippe I (1831-1848)
 1 franc Cérès (1849-1851)
 1 franc Napoléon III (1853-1863 et 1866-1870)
 1 franc Cérès (1871-1872, 1878, 1881, 1887-1889 et 1894-1895)
 1 franc Semeuse (1898-1920)
 Bon pour 1 franc (1920-1927)
 1 franc Morlon (1931-1941, 1941, 1944-1950 et 1957-1959)
 1 franc État français (1942-1944)
 1 franc Semeuse (1960-2001)

 Émissions commémoratives :
 1 franc de Gaulle (1988) 
 1 franc États généraux (1989)
 1 franc Première République (1992) 	
 1 franc Institut de France (1995)
 1 franc Jacques Rueff (1996)

Franc belge

 Émissions type courant :

 1 franc Léopold I (1833-1844 et 1849-1850)
 1 franc Léopold II (1866-1887 et 1904-1909)
 1 franc Albert I (1910-1918)
 1 franc Belgique blessée (1922-1935)
 1 franc Lion assis (1939-1940)
 1 franc Monogramme de Léopold III (1941-1947)
 1 franc Cérès (1950-1988)
 1 franc Baudouin I (1986-1993)
 1 franc Albert II (1994-2001)

 Émissions commémoratives :
 1 franc 50 ans d'indépendance (1880)

Franc suisse

 Émissions en circulation :
 1 franc en cupronickel (depuis 1968)

 Émissions retirées de la circulation :
 1 franc en argent (1850–1861 et 1875–1967)

Philatélie
 Un franc vermillon (1849)

Notes et références